Дартфорд:

 Дартфорд — город в графстве Кент в Юго-Восточной Англии.
 Дартфорд — английский футбольный клуб из города Дартфорд, Кент.